Манометр — многозначный термин.

 Манометр — прибор, измеряющий давление жидкости или газа в замкнутом пространстве.
 Манометр — московский приборостроительный завод.
 «Манометр» — название российского профессионального футбольного клуба «Томь» из города Томска в 1979—1987 годах.

См. также 
Манометр Мак-Леода